Kleedorf heißen folgende geographische Objekte:

 Kleedorf (Abensberg), Ortsteil der Stadt Abensberg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Kleedorf (Kirchensittenbach), Ortsteil der Gemeinde Kirchensittenbach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Kleedorf (Bad Brambach), Ortsteil der Gemeinde Bad Brambach, Vogtlandkreis, Sachsen

 Kleedorf (Gemeinde Hollabrunn), Katastralgemeinde der Stadt Hollabrunn, Niederösterreich
 Kleedorf (Gemeinde Schrems), Katastralgemeinde der Gemeinde Schrems, Niederösterreich
 Kleedorf (Gemeinde Krems), Ort der Stadt Krems an der Donau, Niederösterreich

 Charbowo, Ortsteil der Stadt Kłecko, Polen

Kleedorf ist der Name folgender Personen:
 Roswitha von Kleedorf, Autorin